Bagarmossen – quartiere di Stoccolma nel Söderort
 Bagarmossen – stazione della metropolitana di Stoccolma